Святослав Михайлович Сокол () — российский политический деятель, депутат Государственной думы Российской Федерации II, III, V и VI созывов, член ЦК КПРФ, первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ (до 2013 года). Член Президиума ЦК КПРФ в 2004—2008 и 2013—2017 гг.

Биография 
Родился 22 марта 1946 года в селе Букареве, Толочинский район, Витебская область.

Окончил Ленинградский топографический техникум (1966), Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии (1974).

Кандидат технических наук.

Член редакционного совета радиогазеты «Слово».

С 3 июля 2004 по 30 ноября 2008 — член Президиума ЦК КПРФ. На XIII съезде КПРФ в ноябре 2008 вновь был избран членом ЦК.

Депутат Государственной думы Российской Федерации 2-го, 3-го, 5-го и 6-го созывов. На пленарном заседании Госдумы 5 декабря 2008 года потребовал сохранить уникальную звероферму — племенной завод «Пушкинский». Захват зверофермы был предотвращён.

С 22 февраля 2003 по октябрь 2004 и с 1 февраля 2009 года по 28 сентября 2013 года — первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ. С 24 февраля 2013 года по 27 мая 2017 года вновь избирался членом Президиума Центрального комитета КПРФ.

На выборах в Государственную думу Федерального Собрания РФ VII созыва (2016 год) баллотировался по 217-му Юго-Восточному одномандатному избирательному округу, набрал 12,73 % (3 место) город Санкт-Петербург.

Скончался от инфаркта 2 декабря 2022 года.

Примечания

Ссылки 

 Страница на официальном сайте КПРФ
 Профиль депутата VI созыва, V созыва, III созыва, II созыва на сайте Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации

Выпускники МИИГАиК
Геодезисты России
Члены КПРФ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва